

Casate
 Trastámara – antica famiglia reale europea della penisola iberica
 Trastámara d'Aragona – casa reale europea che governò i territori della Corona d'Aragona
 Trastámara d'Aragona di Napoli – ramo napoletano dei Trastámara

Persone
 Alfonso di Trastámara, noto come Alfonso V d'Aragona (1396-1458) – re d'Aragona, di Valencia, di Sardegna, di Maiorca e di Sicilia
 Alfonso di Trastámara, noto come Alfonso XII di Castiglia (1453-1468) – principe delle Asturie e re di Castiglia
 Anna Trastámara d'Aragona – nobile spagnola
 Carlo di Trastamara – nobile spagnolo
 Enrico di Trastámara, noto come Enrico II di Castiglia (1332-1379) – re di Castiglia e León
 Enrico di Trastámara (1400-1445) – principe spagnolo
 Eleonora di Trastámara (1362-1415) – regina consorte di Navarra
 Eleonora di Trastámara (1402-1445) –  principessa spagnola e regina consorte del Portogallo
 Ferdinando di Trastámara, noto come Ferdinando I d'Aragona (1380-1416) – principe spagnolo, re di Aragona, Valencia, Sardegna, Maiorca e Sicilia dal 1412 al 1416
 Ferdinando di Trastàmara, noto come Ferdinando II d'Aragona (1452-1516) – re di Sicilia dal 1468 al 1516, re consorte di Castiglia dal 1474 al 1504 e re d'Aragona dal 1479 al 1516
 Isabella di Trastámara – principessa spagnola
 Giovanni di Trastámara – Principe delle Asturie
 Giovanna di Trastámara (1455-1517) – principessa spagnola e regina consorte del regno di Napoli
 Maria di Trastámara (1396-1445) – regina consorte di Castiglia e León
 Maria di Trastámara (1401-1458) – regina consorte di Aragona, Valencia, Sardegna, Maiorca e Sicilia e di Napoli
 Maria di Trastámara (1482-1517) – regina consorte del Portogallo
 Pietro di Trastámara – principe spagnolo
 Bianca di Trastámara – principessa spagnola